санаторій « Гусарське урочище». Тут лікують захворювання органів дихання, шлунково-кишкового тракту, суглобів, хребта, нирок, захворювання периферичної нервової та серцево-судинної системи.
 Мінеральна вода «Гусарське урочище», що внесена до кадастру мінеральних вод України